In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale faroense. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate all'11  giugno 2013.

Collegamenti esterni

 
Faroense